Сердца:

 Сердца — третья из четырёх по силе карточных мастей в немецкой колоде в игре скат
 Сердца — французский кинофильм 2006 года режиссёра Алена Рене
 
 
 Сердца четырёх — художественный фильм, комедия, снят на киностудии Мосфильм в 1941 году.

См. также 
 Сердце